Flaunt It — дебютний альбом британського рок-гурту Sigue Sigue Sputnik, виданий в 1986 році.

Список композицій

Позиції в чартах

Примітки